Орансан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Орансан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер